Обилич може да се отнася за:

 Милош Обилич – легендарен герой от сръбския епос, отличил се в Косовската битка

В негова чест са наречени:

 Обилич - сръбски футболен отбор от Белград
 Обилич - град в Косово
 Обилич – община в Косово